Kruščica je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Gospića, Ličko-senjska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. i 2011. godine, naselje je imalo 0 stanovnika te 0 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u sastavu Grada Gospića